Wilkes County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wilkes County (Georgia)
Wilkes County (North Carolina)